

Рудна-Мала — село в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рудна-Мала — село в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства